Димитър Василев може да се отнася за:
 Димитър Василев (1883 – 1945), български инженер и политик;
 Димитър Василев (1926 – 2001), български писател;
 Димитър Василев (1925 – ), български политик от БКП
 Димитър Василев (р. 1931), български футболист.